Скати може да се отнася до:

 Скади (митология) - персонаж от норманската митология
 Скади (спътник) - спътник на Сатурн